Браницкий — польская фамилия (женская форма — ). 

 Браницкие — четыре польских рода, пользующиеся различными гербами.
 Браницкий, Александр Владиславович (1821—1877) — польский путешественник, энтомолог, ботаник, коллекционер, меценат.
 Браницкий, Андрей Геннадьевич (род. 1963) — российский историк и регионовед-европеист.
 Браницкий, Владислав Ксаверьевич (1782—1843) — генерал-майор русской армии из польского рода Браницких, участник наполеоновских войн.
 Браницкий, Геннадий Алексеевич (род. 1938) — профессор, доктор химических наук, работник НИИ физико-химических проблем БГУ.
 Браницкий, Константин (1824—1884) — польский дворянин, помещик, натуралист, коллекционер, путешественник.
 Браницкий, Ксаверий Владиславович (1816—1879) — офицер российской армии, финансист, публицист и коллекционер, деятель польской эмиграции во Франции.
 Браницкий, Пётр (ум. 1762) — польский дворянин и государственный деятель.
 Браницкий, Стефан Николай (1640—1709) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, стольник великий коронный.
 Браницкий, Франциск Ксаверий (Ксаверий Петрович; 1731—1819) — крупный военный и государственный деятель Речи Посполитой, гетман польный коронный, гетман великий коронный, генерал-аншеф русской армии.
 Браницкий, Ян Клеменс (1689—1771) — последний представитель польского дворянского рода Браницких герба Гриф, гетман великий коронный.

См. также 
 
 Дворец Браницких (значения)